Соколо́вичі — боснійський сербський рід.

 Мехмед-паша Соколович — великий візир Османської імперії.
 Святий Макарій Соколович — сербський патріарх.

Прізвища